Алексей Бондаренко:
 Бондаренко, Алексей Дмитриевич (1911—1956) — руководитель партизанского движения, Герой Советского Союза.
 Бондаренко, Алексей Петрович (род. 1978) — российский гимнаст.
Бондаренко, Алексей Сидорович (1922—2003) — советский журналист, краевед, общественный деятель.